Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 486 dans le monde.

 Route fédérale 486 en Allemagne
 RS-486 au Brésil
 Route régionale 486 en Finlande
 Route nationale 486 en France